Anonis puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ononis natrix; o 
 el nombre común de la planta Ononis spinosa.